Федоровка (), село,
Верхнесамарский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320682005. Население по переписи 2001 г. составляет 113 (51/62 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Федоровка находится на правом берегу реки Опалиха, за 5 км от места впадения её в реку Самара, есть мост.
Примыкает к сёлам Доброволье и Павловка.

История 
 1775 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть птице-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района